Lagang (Mila), een plaats in Indonesië
Lagang (Darul Imarah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing